Новое Лесное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новомосковского сельского поселения.

Расположен вблизи южных окраин Калининграда. Примыкает к железнодорожной линии Калининград — Багратионовск.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)